Besani (Blado)
 Besani (Leksono)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing